Nicolae Moldoveanu ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Moldoveanu (Komponist) (1922–2007), rumänischer Komponist
 Nicolae Moldoveanu (Dirigent) (* 1962), rumänischer Dirigent